Мерак — звезда в созвездии Большой Медведицы
 Мерак () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Мерак () — коммуна во Франции, департамент Ло
 Мерак — порт в индонезийском городе Чилегон
 Мерак — автомобиль итальянской фирмы Maserati